Футуърк FA16 е болид от Формула 1 конструиран от Алън Дженкинс за тима на Футуърк Ероуз за сезон 1995. Колата е захранвана съсХарт V8 двигател и с гуми Гудиър. Пилотирано от Джани Морбидели, който бе във втория си сезон за тима и платения състезател Таки Инуе. Масимилямо Папис заместваше Морбидели за няколко състезания поради финансови проблеми.

Тимът завърши на осма позиция при конструкторите, с пет точки. Благодарение на третата позиция на Морбидели в Аледейд, Футуърк излезе пред тима на Тирел, които са със същия брой точки.

FA16 е замемен за сезон 1996 от Футуърк FA17.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1